Wiegers ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Wiegers (* 1982), deutscher Handballspieler
 Fritz Wiegers (1875–1955), deutscher Geologe
 Jan Wiegers (1893–1959), niederländischer Maler und Bildhauer
 Patrick Wiegers (* 1990), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Wiechers